Název Zakl má více sídel ve Slovinsku:
 Zakl (Braslovče) – sídlo v občině Braslovče
 Zakl (Podlehnik) – sídlo v občině Podlehnik